Auryn steht für

 AURYN, einen fiktiven Gegenstand, siehe Figuren und magische Gegenstände in der Unendlichen Geschichte#AURYN, das Zeichen der Kindlichen Kaiserin
 Auryn (Band), eine spanische Band
 Auryn Quartett, Streichquartett

Siehe auch:
 Aurin